Висота — геометричне поняття, відстань по вертикалі.

Геометричне поняття 
 Висота — відстань від основи предмета до найдальшої точки його вгорі по вертикалі.
 Простір на великій віддалі від землі.
 Частина земної поверхні, вища від навколишнього терену. Височина.
 Висота (трикутника) — перпендикуляр, опущений з вершини фігури на його основу.
 у астрономії — кут між площиною горизонту і напрямком на світило.

Фільми 
 Висота — радянський фільм режисера Олександра Зархі (1957 р.)
 Висота — канадський фільм жахів 2010 року.
 Висота — американський фільм 2017 року.

Приклади 
Висота відносна, ('англ. relative height, relative altitude) — різниця абсолютних висот будь-якої точки земної поверхні відносно іншої точки. Наприклад, висота гірської вершини над рівнем найближчої долини. В.в. відраховується від середньої рівневої поверхні, проведеної через довільний пункт, висота якого приймається рівною нулю; при цьому не враховується реальне гравітаційне поле сили тяжіння Землі.

Висота гідравлічного стрибка, (англ. height of hydraulic jump) — різниця спряжених глибин для гідравлічного стрибка, що утворюється в горизонтальному руслі.

Висота капілярного підняття, (англ. height of capillary rise) — перевищення поверхні менісків (або меніска) для певного пористого тіла (або певної капілярної трубки), що мають необмежені висоти й утворені із змочуваних матеріалів, над горизонтальною площиною, проведеною в середині рідини, яка перебуває у стані спокою (в середовищі атмосферного тиску) і в кожній точці якої абсолютний гідростатичний тиск дорівнює атмосферному.

Висота нормальна, (англ. standard height) — абсолютна висота, яка дорівнює відстані від даної точки до поверхні квазігеоїда. При визначенні цієї висоти приймають нормальний розподіл прискорення сили тяжіння по прямовисній лінії між даною точкою і середньою рівневою поверхнею. Нормальна висота даної точки може відрізнятися від висоти ортометричної на 2 м. Поблизу середньої рівневої поверхні нормальні висоти дорівнюють ортометричним і наближеним абсолютним, а поверхні геоїда і квазігеоїда збігаються.

Висота ортометрична, -(англ. orthometric height) — абсолютна висота, яка дорівнює відстані від даної точки до поверхні геоїда. Для визначення цієї відстані необхідно знати прискорення сили тяжіння по прямовисній лінії між даною точкою і поверхнею геоїда. Визначити його для точок, розташованих на високих рівнях, без проведення спеціальних дорогих робіт неможливо, тому практично ортометричні висоти можуть бути отримані тільки для точок, розташованих на середній рівневій поверхні. Для таких точок ортометричні висоти дорівнюють нормальній і наближеній абсолютній висотам.

Висота п'єзометрична, (англ. piezometric head) — відношення
р /q·g, де р — тиск; q — густина рідини; g — прискорення вільного падіння.

Висота поверху (вертикальна), (англ. level height) — у гірництві — відстань по вертикалі між проєкціями на вертикальну площину транспортного та вентиляційного штреків даного поверху. На відміну від похилої вертикальна висота поверху — величина постійна і не залежить від гіпсометрії пласта.

Висота приладу, (англ. device height) — відстань по вертикалі від геодезичної чи маркшейдерської точки до осі обертання труби приладу, встановленого в робоче положення над чи під цією точкою.

Висота рівня, (англ.'' altitude) — різниця між геодезичною висотою розглядуваної точки і площиною відліку по вертикалі вгору.

Див. також 
 Геодезична висота
 Висота над рівнем моря.

Література